Пагаев:

 Пагаев, Артур Сардионович (1971) — советский и российский футболист, тренер.
 Пагаев, Заурбек Таймуразович (1992) — российский парафутболист.